El temple del Nord és un petit temple que fou construït al costat del temple d'Amenhotep III i al lloc on hi havia el temple de Ramsès IV, a la zona de necròpolis de l'oest de Luxor. El seu propietari és desconegut.

Nord
Luxor